Weltervikt, 69 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes mellan den 7 och 17 augusti i Riocentro i Rio de Janeiro i Brasilien.

Medaljörer

Resultat

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser

Boxning vid olympiska sommarspelen 2016